Koivu est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 Mikko Koivu (né en 1983), joueur de hockey sur glace finlandais.
  (1890-1946), illustrateur et peintre finlandais.
 Saku Koivu (né en 1974), joueur de hockey sur glace finlandais.

Toponyme

Kõivu, village du comté de Tartu

Voir aussi
Prix Rudolf-Koivu, prix littéraire finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois